Первокурсник года по версии USBWA () — это ежегодная баскетбольная награда, которая вручается лучшим первокурсникам в студенческом баскетболе среди мужчин и женщин. Была учреждена Ассоциацией баскетбольных журналистов Соединённых Штатов Америки (USBWA) и впервые вручена Крису Джексону из университета штата Луизиана в сезоне 1988/89 годов. Через десять лет премия стала вручаться и женщинам, а первой её обладательницей стала Линда Фрёлих из университета Невады в Лас-Вегасе в сезоне 1998/99 годов.

26 июля 2010 года мужская версия этой награды была переименована в Приз имени Уэймена Тисдейла () в честь Уэймена Тисдейла, скоропостижно скончавшегося 15 мая 2009 года от остеосаркомы в возрасте 44 лет. В 1983 году, будучи первокурсником, Тисдейл включался в первую всеамериканскую сборную NCAA (вторую сборную по версии USBWA).

В 2005 году обладателями приза стали две баскетболистки: Таша Хамфри из университета Джорджии и Кэндис Уиггинс из Стэнфордского университета. Три игрока, и все мужчины, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Зайон Уильямсон, становились лауреатами этого трофея и в том же году выигрывали награду лучшему игроку года. Чаще других победителями в данной номинации становились баскетболисты университета Дьюка (4 раза), университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и университета штата Луизиана (по 2 раза), а также баскетболистки университета Коннектикута, университета Нотр-Дам, университета Дьюка и Бэйлорского университета (по 2 раза). Действующими обладателями этого приза являются Зайон Уильямсон из университета Дьюка и Райн Ховард из университета Кентукки.

Легенда

Победители

Комментарии 

  Официально сменил имя в июле 1993 года после принятия им в 1991 году ислама, урождённый Крис Уэйн Джексон. Его новое имя, Махмуд Абдул-Рауф, означает: «достойный похвалы, милосердный и добрый».
  С 1995 по 1997 годы награда не присуждалась, хотя официальный сайт USBWA не объясняет, по какой причине.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎